Влади́мир Панасю́к:
 Панасюк, Владимир Андреевич (1924—1990) — советский литературовед, востоковед, переводчик с китайского языка.
 Панасюк, Владимир Васильевич (род. 1926) — советский и украинский учёный в области механики, академик НАН Украины.
 Панасюк, Владимир Харитонович (1913—1945) — Герой Советского Союза.